La Madeleine  es una población y comuna francesa, en la región de Alta Francia, departamento de Norte, en el distrito de Lille y cantón de Lille-Nord.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE

Madeleine